Welles ist der Familienname folgender Personen:

 Adam de Welles, 1. Baron Welles († 1311), englischer Adliger, Militär und Diplomat 
 Charles Bradford Welles (1901–1969), US-amerikanischer Papyrologe
 Gideon Welles (1802–1878), US-amerikanischer Marineminister
 John Welles, 1. Viscount Welles († 1499), englischer Adliger
 Orson Welles (1915–1985), US-amerikanischer Regisseur, Schauspieler und Autor
 Samuel Paul Welles (1907–1997), US-amerikanischer Paläontologe
 Sumner Welles (1892–1961), US-amerikanischer Diplomat
 Thomas Welles (1598–1660), englischer Kolonialgouverneur
 Tori Welles (* 1967), US-amerikanische Pornodarstellerin und Regisseurin

Welles bezeichnet außerdem:
 Edmund Welles, ein Bassklarinettenquartett aus San Francisco
 Welles (Schiff), die letzte Fähre, die auf der Saar verkehrt

Siehe auch:
 Wells (Begriffsklärung)